Den Namen Sittendorf tragen folgende Orte:

 Sittendorf (Gemeinde Wienerwald), Ortsteil der Gemeinde Wienerwald im Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Sittendorf (Gemeinde Grafenegg), Ortsteil der Gemeinde Grafenegg im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Sittendorf (Kelbra), Stadtteil von Kelbra am Kyffhäusergebirge, Kyffhäuserkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland